Charles Vane kan verwijzen naar:

 Charles Vane (aristocraat), een Britse aristocraat geboren in 1778
 Charles Vane (piraat), een piraat uit de 17e en 18e eeuw